Bucephala kan betekenen:

 Bucephala (geslacht), een geslacht van eenden, uit de Merginae
 Bucephala (stad), een half-mythische stad in India, gesticht door Alexander de Grote